Чемпионат африканских наций 2016 — 4-й Чемпионат африканских наций, который проходил в Руанде, проводится один раз в два года, организуется Конфедерацией африканского футбола (КАФ) для мужских футбольных сборных команд стран Африки с участием исключительно игроков из национальных чемпионатов. Турнир состоялся с 16 января по 7 февраля 2016 года. Всего в турнире приняли участие 16 команд.

Первый розыгрыш турнира, в котором команды, которые заняли вторые места в своих группах, выходят в 1/2 финала.

Команды

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

1/4

1/2

Матч за 3-е место

Финал

Примечания

Ссылки 
 Orange African Nations Championship, Rwanda 2016, CAFonline.com
 

Чемпионаты африканских наций